Papež Silvester je bilo ime več papežev:

 Papež Silvester I. (314–335)
 Papež Silvester II. (999–1003)
 Papež Silvester III. (1045)

Protipapež 

 Protipapež Silvester IV. (1105–1111)